Георгий Ефименко:
 Ефименко, Георгий Григорьевич (1917—2012) — советский учёный-металлург, министр образования Украинской ССР (1973—1984), членкор АН УССР.
 Ефименко, Георгий Петрович (1904 — ?) — председатель исполнительного комитета Сталинского городского совета депутатов.